Альда Мерини (, 21 марта 1931, Милан — 1 ноября 2009, там же) — крупнейшая итальянская поэтесса.

Биография 
Младший ребёнок в семье скромного страхового агента. Не получила высшего образования. Рано начала писать и публиковаться. Испытала влияние Рильке. Уже ранними вещами привлекла внимание Сальваторе Квазимодо, Пьера Паоло Пазолини. В 1947 пережила первые приступы душевной болезни, лечилась у нескольких психоаналитиков. В 1950 году её стихотворения были включены в представительную антологию итальянской лирики первой половины века. Получила поддержку Эудженио Монтале, Сальваторе Квазимодо. Первая книга стихов Присутствие Орфея вышла в 1953, в 1955 последовали ещё две книги. Начиная с 1964 двенадцать лет провела в психиатрических клиниках, ничего не писала. С конца 1970-х вернулась к поэзии, пережила годы творческого подъёма. В 1996 по инициативе и при поддержке Дарио Фо была выдвинута Французской Академией кандидатом на Нобелевскую премию. С 2004 испытывала серьёзные проблемы со здоровьем, а поскольку жила в одиночестве и бедности, постоянно лечилась при финансовой поддержке многочисленных почитателей. Обратилась к драматургии, писала прозу. Много курила, умерла от рака.

Книги 

 La presenza di Orfeo, Schwarz, Milano, 1953.
 Paura di Dio, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano, 1955.
 Nozze romane, Schwarz, Milano, 1955.
 La pazza della porta accanto, Bompiani, Milano, 1955.
 Tu sei Pietro. Anno 1961, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano, 1962.
 Destinati a morire. Poesie vecchie e nuove, Lalli, Poggibonsi, 1980.
 Poesie, edizione privata, Milano 1981.
 Le rime petrose, edizione privata, 1983.
 Le satire della Ripa, Laboratorio Arti Visive, Taranto, 1983.
 Le più belle poesie, edizione privata, 1983.
 La Terra Santa, Scheiwiller, Milano, 1984 (премия Эудженио Монтале).
 La Terra Santa e altre poesie, Lacaita, Manduria 1984.
 L’altra verità. Diario di una diversa, Libri Scheiwiller, Milano, 1986.
 Fogli bianchi. 23 inediti, Biblioteca Bartolini, Biblioteca Cominiana, Cittadella 1987.
 Testamento, Crocetti Editore,Milano 1988.
 Delirio amoroso, il melangolo, Genova 1989.
 Le pietre, autoedizione, Milano 1989.
 Balocchi e poesie, Tommaso Spaini, Belgioioso 1991.
 Canzone dell’amore spento, Tommaso Spaini, Belgioioso 1991.
 Il tormento delle figure, il melangolo, Genova 1990.
 Delirio amoroso, il melangolo, Genova, 1990.
 Le parole di Alda Merini, Stampa Alternativa, Roma, 1991.
 Valzer, Tommaso Spaini, Belgioioso 1991.
 Vuoto d’amore, Einaudi, Torino 1991.
 5 poesie, Biblioteca Comunale, Mariano Comense 1992.
 Aforismi, Nuove Scritture, Milano 1992.
 Cinque poesie, Mariano Comense, Biblioteca Comunale, 1992.
 Ipotenusa d’amore, La Vita felice, Milano 1992.
 La vita facile. Aforismi, Pulcinoelefante, Osnago 1992.
 La palude di Manganelli o il monarca del re, La Vita felice, Milano 1992.
 La vita felice: aforismi, Osnago, Pulcinoelefante, 1992.
 La vita più facile: Aforismi, Osnago, Pulcinoelefante, 1992.
 La presenza di Orfeo (Paura di Dio, Nozze Romane, Tu sei Pietro), Milano, Scheiwiller, 1993.
 Le zolle d’acqua. Il mio naviglio, Montedit, Cernusco sul Naviglio (Milano), 1993.
 Rime dantesche, Divulga, Crema, 1993.
 Se gli angeli sono inquieti. Aforismi, Shakespeare and Company, Magreglio 1993.
 Titano amori intorno, Milano, La Vita Felice, 1993.
 Ulisse.Poesie, Divulga, Crema 1993.
 25 poesie autografe, La città del sole, Torino 1994.
 Reato di vita. Autobiografia e poesia, Milano, Melusine, 1994.
 Il fantasma e l’amore. Un monologo, tre poesie e… , La Vita Felice, Milano 1994.
 Lettera ai figli LietoColle, Faloppio 1994.
 Reato di vita. Autobiografia e poesia, Melusine, Milano 1994.
 Ballate non pagate Einaudi, Torino 1995 (Премия Виареджо).
 Delirio amoroso. Un monologo di Licia Maglietta su testi di Alda Merini, Dante & Descartes, Napoli 1995.
 Doppio bacio mortale, Lietocolle, Faloppio 1995; 2005; 2010.
 La pazza della porta accanto, Bompiani, Milano 1995.
 Lettera a Maurizio Costanzo, LietoColle, Faloppio 1995.
 Sogno e poesia, La Vita Felice, Milano 1995.
 La terra Santa. 1980—1987 (contiene Destinati a morire, La Terra Santa, Le Satire della Ripa, Le rime petrose, Fogli bianchi), Libri Scheiwiller, Milano 1996.
 La vita facile. Sillabario, Bompiani, Milano 1996.
 Refusi, Vittorio Zanetto, Montichiari 1996.
 Un’anima indocile. Parole e poesie, La vita Felice, Milano 1996; 2006.
 Aforismi, Milano, Pulcinoelefante, 1996.
 La pazza della porta accanto, Milano, Mondadori, 1996.
 La Terra Santa: (Destinati a morire, La Terra Santa, Le satire della Ripa, Le rime petrose, Fogli bianchi) 1980—987, Milano, Scheiwiller, 1996.
 Un poeta rimanga sempre solo, Scheiwiller, Milano 1996.
 Immagini a voce, Motorola, 1996
 Aforismi, Pulcinoelefante, Osnago 1997.
 Curva di fuga, edizioni dell’Ariete, Crema 1997.
 Il dono. Due poesie e una incisione all’acquaforte, edizioni dell’Ariete, Crema 1997.
 Ape Regina, Amiata Records, ARNR 2597, Firenze 1997.
 L’altra verità. Diario di una diversa, Milano, Rizzoli, 1997.
 La volpe e il sipario. Poesie d’amore, Legnago, Girardi, 1997.
 Le più belle poesie di Alda Merini, Milano, La Vita Felice, 1997.
 Orazioni piccole, Edizioni dell’Ariete, Crema 1997.
 Ringrazio sempre chi mi dà ragione. Aforismi, Stampa Alternativa, Roma 1997.
 Salmi della gelosia, edizioni dell’Ariete, Crema 1997.
 57 poesie, Milano, Mondadori, 1998.
 Alda Merini & Enrico Baj. quattro poesie inedite, Giorgio Upiglio Grafica Uno, Milano 1998.
 Eternamente vivo, L’Incisione, Corbetta 1998.
 Favole, Orazioni, Salmi, La Libraria, Soncino 1998.
 Fiore di poesia (1951—1997) Torino, Einaudi, 1998
 Ladri di destini, edizioni dell’Ariete, Crema 1998.
 Lettere a un racconto. Prose lunghe e brevi, Rizzoli, Milano 1998.
 Aforismi e magie, Rizzoli, Milano 1999.
 Figli e addii, F. Soldini, Novazzano 1999.
 Il ladro Giuseppe. Racconti degli anni Sessanta, Libri Scheiwiller, Milano 1999.
 La poesia luogo del nulla. Poesia e parole con Chicca Gagliardo e Guido Spaini, Piero Manni, Lecce 1999.
 L’uovo di Saffo. Alda Merini e Enrico Baj, Proposte d’Arte Colophon, Belluno 1999.
 L’intima morte della parola, Manni, Lecce 1999.
 Le ceneri di Dante: con una bugia sulle ceneri, Osnago, Pulcinoelefante, 1999.
 Vacanze 1999, Ballabo Clift, Torino 1999.
 L’anima innamorata, Frassinelli, Milano 2000; 2007.
 Sogno e poesia, L’incisione, Milano 2000.
 Due epitaffi e un testamento, Osnago, Pulcinoelefante, 2000.
 Vanità amorose, Sottoscala, Bellinzona 2000.
 Vanni aveva mani lievi, Nino Aragno, Torino 2000.
 Le poesie di Alda Merini, Milano, La Vita Felice, 2000.
 Tre aforismi, Osnago, Pulcinoelefante, 2000.
 Amore, Osnago, Pulcinoelefante, 2000.
 Corpo d’amore. Un incontro con Gesù, Frassinelli, Milano 2001.
 Requiem, LietoColle, Faloppio 2001.
 Amore di carta, Lo Sciamano, Milano 2002.
 Folle, folle, folle d’amore per te. Poesie per giovani innamorati, Salani, Milano 2002.
 Gufo, Fabrizio Mugnaini per Luna e Gufo, Scandicci 2002.
 Il maglio del poeta, Manni, Lecce 2002.
 Magnificat. Un incontro con Maria, Frassinelli, Milano 2002.
 Maledizioni d’amore, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2002.
 Il paradiso, Osnago, Pulcinoelefante, 2002.
 Anima, Osnago, Pulcinoelefante, 2002.
 Ora che vedi Dio, Osnago, Pulcinoelefante, 2002.
 Un aforisma, Osnago, Pulcinoelefante, 2002.
 La vita, Osnago, Pulcinoelefante, 2002.
 Una poesia, Osnago, Pulcinoelefante, 2002.
 Invettive d’amore e altri versi, Torino, Einaudi, 2002.
 Oggi come ieri, Dialogo Libri, Olgiate Comasco 2002.
 Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003, 2004.
 Des Cartes (Descartes), Vicolo del Pavone, Piacenza 2003.
 Dopo tutto anche tu, San Marco dei Giustiniani, Genova 2003.
 La carne degli angeli, Frassinelli, Milano 2003, 2007.
 Più bella della poesia è stata la mia vita, Torino, Einaudi, 2003.
 Delirio Amoroso, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2003.
 Alla tua salute, amore mio: poesie, aforismi, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2003
 Poema di Pasqua, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2003.
 Il mascalzone veronese, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2003
 Lettere d’amore di due poetesse, Dialogo libri, Olgiate Comasco 2003.
 Writing-in-children, LietoColle, Faloppio 2003.
 Carro d’amore, Lo Sciamano, Milano 2004.
 Le briglie d’oro. Poesie per Marina 1984—2004, Libri Scheiwiller, Milano 2004.
 Lettere ai bambini, LietoColle, Faloppio 2004.
 El Disaster, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2004.
 La volpe e il sipario. Poesie d’amore, Milano, Rizzoli, 2004.
 La voce di Alda Merini. La dismisura dell’anima. Audiolibro. Milano, Crocetti, 2004.
 Poema della Croce, Frassinelli, Milano 2004.
 Sono nata il 21 a primavera, Milva canta Merini, Milano, Nar international, 2004.
 Poema della croce, Alda Merini e Giovanni Nuti, Milano, Sagapò, 2005.
 Amleto di carta, Quaderni di Orfeo, Milano 2005.
 Il diavolo è rosso, Il ragazzo innocuo, Milano 2005.
 Nel cerchio di un pensiero. (Teatro per sola voce), Crocetti, Milano 2005.
 Sono nata il ventuno a primavera. Diario e nuove poesie, Manni, Lecce 2005.
 Uomini miei. Brandelli di un’autobiografia sentimentale, Frassinelli, Milano 2005.
 Il Tavor, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2005
 La presenza di Orfeo — La Terra Santa, Milano, Scheiwiller, 2005.
 Io dormo sola, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2005
 Figli e poesie, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2005.
 La famosa altra verità, Acquaviva delle Fonti, Acquaviva, 2006.
 L’altra verità diario di una diversa, Milano, Rizzoli, 2006.
 Un segreto andare, Alberto Tallone Editore, Alpignano, 2006.
 Lettere di Pasolini, Acquaviva delle Fonti , Acquaviva, 2006.
 Alda & io  - Alda Merini e Sabatino Scia, Graus Editore, 2006.
 Cantico dei Vangeli, disegni di Elvio Marchionni, Frassinelli, Milano 2006.
 Il tempo di una sigaretta, Terre Sommerse, 2006
 Canto Milano, Manni, Lecce 2007.
 Colpe di immagini. vita di un poeta nelle fotografie di Giuliano Crittini, Rizzoli, Milano 2007.
 Francesco. Canto di una creatura, Frassinelli, Milano 2007.
 La magia delle mani, fotografie di Giuliano Grittini, La Vita felice, Milano 2007.
 La nera novella. (Umorismo nero), Rizzoli, Milano 2007.
 Rasoi di seta. Giovanni Nuti canta Alda Merini, Sagapò (s.l.), 2007.
 Antenate bestie da manicomio, Manni, Lecce 2008.
 Mistica d’amore, Frassinelli, Milano 2008.
 Lettere al dottor G, Frassinelli, 2008.
 Sonetti d’amore e angeliche pene, LietoColle, Faloppio 2008.
 Canzoni «'a guapparia», Gli amici, edizione privata, Taranto 2009.
 Padre mio, Frassinelli, 2009.
 Come polvere o vento, Manni, Lecce 2009. Pretesti, n. 384.
 Eroticamente. Passione e riflessioni, LietoColle, Faloppio 2009.
 Il carnevale della croce. Poesie religiose. Poesie d’amore, Einaudi, Torino 2009.
 Le madri non cercano il paradiso, Albatros, Roma 2009.
 Elettroshock. parole, poesie, racconti, aforismi, foto, Stampa Alternativa — Nuovi Equilibri, Viterbo 2010.
 Nuove magie: aforismi inediti 2007—2009, Rizzoli, Milano 2010.
 Una piccola ape furibonda, Giovanni Nuti canta Alda Merini, Milano, Sgapò, 2010.
 Il suono dell’ombra. Poesie e prose 1953—2009, Mondadori, Milano, 2010.
 L'ALTRA FACCIA DELLA LUCE Favole inquiete'' - Alda Merini e Sabatino Scia, Europa Edizioni, 2018.

Признание 

Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2002). Премия Десси (2002). В 2004 известная певица Мильва записала диск песен на стихи Мерини, поэтесса присутствовала на концерте-презентации диска в миланском театре Пикколо. В 2007 Мерини была присвоена степень почетного доктора Мессинского университета. О поэтессе был снят документальный фильм (2009).

Стихи на русском языке 
 Стихи в переводах Андрея Бикетова
 Стихи в переводах Хамдама Закирова и Паоло Гальвани на сайте Фергана.ру

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Биография
 Стихи on line
 Стихи on line
 Видео
 Короткометражный фильм о поэтессе

Поэтессы Италии
Командоры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Умершие от рака
Похороненные на Монументальном кладбище (Милан)